Nikitinka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 

m.in:

 Nikitinka – wieś w obwodzie iwanowskim
 Nikitinka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Nikitinka – wieś w obwodzie orłowskim
 Nikitinka – wieś w obwodzie samarskim

Rzeki 
 Nikitinka – dopływ Wiatki (obwód kirowski)
 Nikitinka – dopływ Łoźwy (obwód swierdłowski)

Zobacz także 
 Nikitino – wieś w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego
 Nikitienki – wieś w obwodzie smoleńskim
 Nikitin

Strony ujednoznaczniające